

Patronymie

 Boris Rhein (1972- ) est un homme politique allemand.
 Karl-Ludwig Rhein (1894-1988) est un Generalleutnant allemand au cours de la Seconde Guerre mondiale.

Toponymie
Rhein est le nom germanophone du Rhin. De nombreux toponymes comportent ce nom :
 Hinterrhein ou Rhin postérieur, une des deux sources du Rhin dans le canton des Grisons en Suisse ;
 Vorderrhein ou Rhin antérieur, l'autre source du Rhin également situé dans les Grisons ;
 Rheinwaldhorn, sommet duquel le Rhin postérieur prend sa source ;
 Averser Rhein, affluent du Rhin postérieur ;
 Alter Rhein, ancien cours du Rhin entre l'Autriche et la Suisse.
 Diverses localités allemandes :
 Au am Rhein ;
 Biebesheim am Rhein ;
 Bingen am Rhein ;
 Braubach am Rhein ;
 Breisach am Rhein;
 Eltville am Rhein;
 Emmerich am Rhein ;
 Hamm am Rhein ;
 Ingelheim am Rhein ;
 Linz am Rhein;
 Ludwigshafen am Rhein;
 Monheim am Rhein ;
 Neuenburg am Rhein ;
 Rüdesheim am Rhein ;
 Stockstadt am Rhein ;
 Weil-am-Rhein;
 Wörth am Rhein.
 Une commune suisse :
 Stein am Rhein

On le trouve aussi dans le nom de l'hymne national du Liechtenstein, le Oben am jungen Rhein.

Rhein est le nom allemand de Ryn, une ville de Pologne de  dans la Voïvodie de Varmie-Mazurie.

Homonymie de toponyme